Каранбаш — название населённых пунктов в России
 Каранбаш — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Каранбаш — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.